Köpnick ist der Name des folgenden Ortes:

 Ortsteil der Lutherstadt Wittenberg, Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt

Köpnick ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Köpnick (* 1960), deutscher Künstler und Hochschullehrer Münster
 Gloria Köpnick (* 1988), deutsche Kunsthistorikerin, Kuratorin und Autorin
 Rainer Köpnick (* 1953), deutscher Fußballtorwart

Siehe auch:
 Köpenick